Pierre Puy, conseiller au parlement au moyen-âge ;
 Jean Puy (1867-1960), peintre français ;
 Louis Puy (1911-1965), homme politique français ;
 Patrick Puy (1955-), dirigeant d'entreprise.